Jméno a příjmení Jiří Šulc nese více známých osobností:

 Jiří Šulc (fotbalista) – český meziválečný fotbalista SK Čechie Karlín
 Jiří Šulc (politik) (* 1958) – český politik, člen ODS, bývalý hejtman Ústeckého kraje, poslanec Parlamentu České republiky.
 Jiří Šulc (spisovatel) (* 1969) – autor historických románů

Související články 
 Šulc